Francesco Zorzi (préhistorien)
 Francesco Zorzi (théologien) (1466-1540) Connu sous le nom de Francesco Giorgio de Venise